Помпе:

 Помпе — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия.
 Помпе — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия.
 Помпе, Иоанн Кассианус (1901—1945) — голландский патолог.
 Болезнь Помпе — редкое наследственное заболевание, описанное Иоанном Кассианусом Помпе.